Болањос има више значења:

 Болањос (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Општина Болањос (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Болањос (Болањос, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику